Kravčenko (Кра́вченко, Krawczenko, Kravchenko, Kráŭčanka), Kravčenková, je ukrajinské příjmení:

 Andrej Grigorjevič Kravčenko (1899–1963) – sovětský vojevůdce, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu
 Andrej Kravčenko (1986) – běloruský atlet
 Mārtinš Kravčenko (* 1985)
 Viktor Andrejevič Kravčenko (1905–1966) – sovětský diplomat a antikomunistický spisovatel
 Viktor Petrovič Kravčenko (* 1941) – sovětský lehký atlet

Související články 
 Krawczyk (Kravčik), Kravčuk, Kravcov, Kravec (Krawiec, Kravetz, Kravitz)
 Krejčí, Krajčír, Krojač
 Schneider, Schröder, Schrader
 Szabó

Ukrajinská příjmení